Folly Island ist der Name folgender Inseln:

in Neuseeland:
 Folly Island (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Folly Island (Hancock County, Maine)
 Folly Island (York County, Maine)
 Folly Island (South Carolina)

Sonstiges:
 Folly Island (Film), eine Komödie